Le Puy (Doubs)
 Le Puy (Gironde)
 Le Puy-en-Velay
 Le Puy-Notre-Dame
 Le Puy-Sainte-Réparade